Умбриел може да се отнася за:

 Умбриел – героиня от пиеса на Шекспир.
 Умбриел – спътник на Уран